Риаль:
 Риаль, Жюльен Жирар де (27 сентября 1841 — 23 ноября 1904) — французский этнограф.
 Риаль, Эктор (14 октября 1928 — 24 февраля 1991) — аргентинский и испанский футболист, левый нападающий.